John Leland – antiquario e poeta inglese
 John Leland – battista statunitense
 John Leland – giornalista statunitense
 John Leland – presbiteriano inglese
 John Leland – politico inglese